Тит Секстий Магий Латеран () — римский политический деятель второй половины I века.

Его предком или родственником, возможно, был консул-суффект 59 года Тит Секстий Африкан.

В 94 году Латеран занимал должность ординарного консула вместе с Луцием Нонием Кальпурнием Торкватом Аспренатом. Больше о его карьере ничего неизвестно.

Его сыном был консул-суффект 112 года Тит Секстий Корнелий Африкан.

Литература 
 Der Neue Pauly. Stuttgart 1999. T. 11. c. 492.